Гельмут Хёфлинг (Helmut Höfling) (1927—2015) — немецкий писатель.

Работал редактором на телевидении и радио.

Является автором романов, рассказов, книг для детей и юношества, научно-популярных книг и стихов. Автор текстов радиоспектаклей и телепостановок для детей.

Примечания 

Немецкие писатели XX века